Darlington kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Darlington (udde),

Australien 

 Darlington (ort i Australien, South Australia), Onkaparinga, 
 Darlington (ort i Australien, Western Australia), Mundaring, 
 Darlington, New South Wales, stadsdel, City of Sydney,

Storbritannien 

 Darlington, stad, Durham, England, 
 Darlington (distrikt)

USA 

 Darlington, Maryland, ort, Harford County, 
 Darlington, South Carolina, countyhuvudort, Darlington County, 
 Darlington, Indiana, ort, Montgomery County, 
 Darlington (ort i USA, Missouri), Gentry County, 
 Darlington (ort i USA, Pennsylvania, Beaver County), 
 Darlington (ort i USA, Pennsylvania, Westmoreland County), 
 Darlington, Wisconsin, countyhuvudort, Lafayette County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar